Ле-Терн () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сен-Флур-Сюд. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15235.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 90 км южнее Клермон-Феррана, в 50 км к востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 546 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 338 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 261 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 261 активных работали 248 человек (135 мужчин и 113 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 77 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV век). Памятник истории с 2008 года
 Церковь Сен-Мартен (XV век). Памятник истории с 1926 года
 Дольмен Аллёз. Памятник истории с 1986 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь